Ирис може да означава:

 Ирис, част от окото;
 Ирис, перуника, вид цвете.
 Ириси, картина на Винсент ван Гог
 Ирис, южнокорейски сериал;
 Ирис - другото име с което е известна богинята Ирида